Zarja je lahko:

 Zarja, žensko osebno ime
 Zarja (1911), glasilo Jugoslovanske socialdemokratske stranke
 Zarja (1922), glasilo "ruske narodne misli in vseslovanske vzajemnosti"
 Zarja (1929), glasilo Slovenske ženske zveze v ZDA
 Zarja (2015-2021), slovenska ženska revija.
 Zarja (društvo), katoliško društvo slovenskih študentov
 Zarja (ladja), raziskovalna ladja Ruske akademije znanosti 
 Zarja (modul), ruski vesoljski modul, del Mednarodne vesoljske postaje
 Zarja (vesoljsko plovilo), načrtovano vesoljsko plovilo sovjetskega vesoljskega programa